Гетч-Гетчі (долина), Доли́на Гетч-Гетчі () — льодовикова долина у Національному парку Йосеміті в Каліфорнії. 
 Брендс-Гетч  — автоспортивна траса в графстві Кент, Велика Британія. 
 Оррін Гетч, Оррін Ґрант Гетч (англ. Orrin Grant Hatch; нар. 22 березня 1934(19340322), Піттсбург, Пенсильванія) — американський політик-республіканець, сенатор США.
 Річард Гетч (англ. Richard Hatch, 21 травня 1945, Санта-Моніка, Каліфорнія, США — 7 лютого 2017, Лос-Анджелес, США) — американський актор.